Sebert peut désigner :

Patronyme 

  (né en 1948), joueur et entraîneur allemand de football ;
 Hippolyte Sebert (1839-1930), scientifique, général et espérantiste français ;
 Kesha Sebert, dite Kesha (née en 1987), autrice-compositrice-interprète américaine ;
  (1886-1942), athlète canadien ;
 Louis Sébert (1814-1876), notaire et homme politique français ;
  (née en 1956), autrice-compositrice-interprète américaine, mère de Kesha.

Toponyme 

 , mine américaine.

Voir aussi